Konwój – grupa osób, pojazdów lub statków podróżujących razem.
 Konwój – amerykański film z 1943
 Konwój – amerykański  sensacyjny film drogi z 1978 w reżyserii Sama Peckinpaha.
 Konwój – polski thriller z 2017 w reżyserii Macieja Żaka.

 Konwój GP-55 – aliancki konwój morski płynący z Sydney do Brisbane w czerwcu 1943 podczas II wojny światowej.
 Konwój HG-76 – brytyjski konwój morski z okresu II wojny światowej.
 Konwój HX-65 – aliancki konwój podczas II wojny światowej płynący z Halifaksu w Kanadzie do Liverpoolu w Wielkiej Brytanii.
 Konwój HX-106 – konwój transatlantycki składający się z 41 statków handlowych, płynący na początku 1941 roku na wschód z Halifaxu w Kanadzie do Liverpoolu w Anglii.
 Konwój ONS-92 – aliancki konwój morski podczas II wojny światowej.
 Konwój OB-4 – pierwszy aliancki konwój, który został zaatakowany podczas II wojny światowej.
 Konwój PQ-1 – drugi konwój arktyczny podczas II wojny światowej, za pomocą których alianci dostarczali surowce i uzbrojenie do ZSRR.
 Konwój PQ-2 – trzeci konwój arktyczny podczas II wojny światowej.
 Konwój PQ-3 – konwój arktyczny z okresu II wojny światowej.
 Konwój PQ-4 – konwój arktyczny z okresu II wojny światowej.
 Konwój PQ-5 – szósty konwój arktyczny z okresu II wojny światowej.
 Konwój PQ-6 – siódmy konwój arktyczny z okresu II wojny światowej.
 Konwój PQ-7 – konwój arktyczny z okresu II wojny światowej.
 Konwój PQ-8 – konwój arktyczny z okresu II wojny światowej.
 Konwój PQ-9 – konwój arktyczny z okresu II wojny światowej.
 Konwój PQ-10 – konwój arktyczny z okresu II wojny światowej.
 Konwój PQ-11 – konwój arktyczny z okresu II wojny światowej.
 Konwój PQ-12 – konwój arktyczny z okresu II wojny światowej.
 Konwój PQ-13 – konwój arktyczny z okresu II wojny światowej.
 Konwój PQ-14 – konwój arktyczny z okresu II wojny światowej.
 Konwój PQ-15 – konwój arktyczny z okresu II wojny światowej.
 Konwój PQ-16 – konwój arktyczny z okresu II wojny światowej.
 Konwój PQ-17 – konwój arktyczny z okresu II wojny światowej.
 Konwój PQ-18 – konwój arktyczny z okresu II wojny światowej.
 Konwój SC-7 – aliancki konwój morski podczas II wojny światowej.
 Konwój Take-Ichi – japoński konwój morski z czasów II wojny światowej.
 Konwój Tarigo – konwój włosko-niemiecki z roku 1941, który określa się nieoficjalną nazwą Tarigo od okrętu flagowego jego eskorty „Luca Tarigo”.
 Konwój morski – zorganizowana grupa przemieszczających się jednostek pływających.
 Konwoje arktyczne podczas II wojny światowej
 Konwoje morskie podczas II wojny światowej
 Konwoje do Jerozolimy – były konwojami samochodów ciężarowych dostarczających zaopatrzenie do oblężonej żydowskiej części Jerozolimy.
 Napad na konwój pieniędzy Swarzędzkiej Fabryki Mebli – napad z 10 sierpnia 1993 roku w Swarzędzu pod Poznaniem, w wyniku którego przestępcy zrabowali 5,2 mld ówczesnych złotych.

Inne znaczenia:
 Convoy – piosenka z 1975 roku CW McCall.
 Convoy (1927) – amerykański niemy film z udziałem Lowell Sherman.
 Convoy (1940) – brytyjski film w reżyserii Pena Tennysona.
 Convoy (serial tv) – serial telewizyjny z roku 1965, aktor John Gavin.
 Convoy (zespół) – zespół rockowy z południowej Kalifornii.
 Convoy Donegal (hrabstwo), Irlandia, wieś w Irlandii.
 Convoy (Ohio), wieś w Stanach Zjednoczonych.
 LDV Convoy – samochód produkowany przez firmę LDV.